Вајлдвуд има више значења:
 Вајлдвуд (Тексас)
 Вајлдвуд (Тенеси)
 Вајлдвуд (Њу Џерзи)
 Вајлдвуд (Флорида)
 Вајлдвуд (Кентаки)
 Вајлдвуд (Мисури)